Nikkei 225 или Никкэй 225 (Nikkei 225 Stock Average, ) — один из важнейших фондовых индексов Японии. Индекс вычисляется как простое среднее арифметическое цен акций 225 наиболее активно торгуемых компаний первой секции Токийской фондовой биржи.

Впервые индекс был опубликован 7 сентября 1950 года Токийской фондовой биржей под названием TSE Adjusted Stock Price Average. С 1970 года индекс вычисляется японской газетой Нихон кэйдзай симбун. Новое название индекса произошло от сокращенного названия газеты — Nikkei.

Список компаний, охваченных индексом Nikkei 225, пересматривается как минимум раз в год, в октябре.

Статистика

Лучшие дни 
Таблица показывает лучшие дни начиная с 1949 года, упорядоченные по степени процентного изменения.

Самые плохие дни 
Таблица показывает самые плохие дни начиная с 1949 года, упорядоченные по степени процентного изменения.

Компании 
По состоянию на апрель 2022 года, Nikkei 225 включает следующие компании: (японский индекс ценных бумаг в скобках)

Продукты 
 Ajinomoto Co., Inc. (2802)
 Asahi Group Holdings, Ltd. (2502)
 Japan Tobacco Inc. (2914)
 Kikkoman Corp. (2801)
 Kirin Holdings Co., Ltd. (2503)
 Meiji Holdings Co., Ltd. (2269)
 NH Foods Ltd. (2282)
 Nichirei Corp. (2871)
 Nisshin Seifun Group Inc. (2002)
 Sapporo Holdings Ltd. (2501)
 Takara Holdings Inc. (2531)

Текстиль и одежда 
 Teijin Ltd. (3401)
 Toray Industries, Inc. (3402)
 Toyobo Co., Ltd. (3101)
 Unitika, Ltd. (3103)

Пр-во бумаги 
 Nippon Paper Industries Co., Ltd. (3863)
 Oji Holdings Corp. (3861)

Химические 
 Asahi Kasei Corp. (3407)
 Denka Co., Ltd. (4061)
 Dic Corporation (4631)
 Fujifilm Holdings Corp. (4901)
 Kao Corporation (4452)
 Kuroray Co., Ltd. (3405)
 Mitsubishi Chemical Holdings Corp. (4188)
 Mitsui Chemicals, Inc. (4183)
 Nitto Denko Corp. (6988)
 Nissan Chemical Corp. (4021)
 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (4063)
 Shiseido Co., Ltd. (4911)
 Showa Denko K.K. (4004)
 Sumitomo Chemical Co., Ltd. (4005)
 Tokuyama Corp. (4043)
 Tosoh Corp. (4042)
 Ube Corporation (4208)

Фармацевтические 
 Astellas Pharma Inc. (4503)
 Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (4519)
 Daiichi Sankyo Co., Ltd. (4568)
 Eisai Co., Ltd. (4523)
 Kyowa Kirin Co., Ltd. (4151)
 Otsuka Holdings Co., Ltd. (4578)
 Shionogi & Co., Ltd. (4507)
 Sumitomo Pharma Co., Ltd. (4506)
 Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. (4502)

Нефть 
 Eneos Holdings, Inc. (5020)
 Idemitsu Kosan Co., Ltd. (5019)

Резиновые изделия 
 Bridgestone Corp. (5108)
 The Yokohama Rubber Co., Ltd. (5101)

Стекло и керамика 
 AGC Inc. (5201)
 NGK Insulators, Ltd. (5333)
 Nippon Electric Glass Co., Ltd. (5214)
 Nippon Sheet Glass Co., Ltd. (5202)
 Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. (5232)
 Taiheiyo Cement Corp. (5233)
 Tokai Carbon Co., Ltd. (5301)
 Toto Ltd. (5332)

Сталелитейные 
 JFE Holdings, Inc. (5411)
 Kobe Steel, Ltd. (5406)
 Nippon Steel Corp. (5401)
 Pacific Metals Co., Ltd. (5541)

Цветные металлы 
 Dowa Holdings Co., Ltd. (5714)
 Fujikura Ltd. (5803)
 The Furukawa Electric Co., Ltd. (5801)
 Mitsubishi Materials Corp. (5711)
 Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. (5706)
 Nippon Light Metal Holdings Co., Ltd. (5703)
 SUMCO Corp. (3436)
 Sumitomo Electric Industries, Ltd. (5802)
 Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (5713)
 Toho Zinc Co., Ltd. (5707)

Машиностроение 
 Amada Co., Ltd. (6113)
 Daikin Industries, Ltd. (6367)
 Ebara Corporation (6361)
 Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (6305)
 Hitachi Zosen Corporation (7004)
 IHI Corporation (7013)
 The Japan Steel Works, Ltd. (5631)
 JTEKT Corp. (6473)
 Komatsu Ltd. (6301)
 Kubota Corp. (6326)
 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (7011)
 NSK Ltd. (6471)
 NTN Corporation (6472)
 Okuma Corporation (6103)
 Sumitomo Heavy Industries, Ltd. (6302)

Электрооборудование 
 Advantest Corp. (6857)
 Alps Alpine Electric Co., Ltd. (6770)
 Canon Inc. (7751)
 Casio Computer Co., Ltd. (6952)
 Denso Corp. (6902)
 Fanuc Corp. (6954)
 Fuji Electric Co., Ltd. (6504)
 Fujitsu Ltd. (6702)
 GS Yuasa Corp. (6674)
 Hitachi, Ltd. (6501)
 Keyence Corp. (6861)
 Kyocera Corp. (6971)
 MinebeaMitsumi, Inc. (6479)
 Mitsubishi Electric Corp. (6503)
 Murata Manufacturing Co., Ltd. (6981)
 NEC Corp. (6701)
 Oki Electric Industry Co., Ltd. (6703)
 Omron Corp. (6645)
 Panasonic Corp. (6752)
 Pioneer Corporation (6773)
 Ricoh Co., Ltd. (7752)
 Screen Holdings Co., Ltd. (7735)
 Seiko Epson Corp. (6724)
 Sharp Corp. (6753)
 Sony Group Corp. (6758)
 Taiyo Yuden Co., Ltd. (6976)
 TDK Corp. (6762)
 Tokyo Electron Ltd. (8035)
 Yaskawa Electric Corp. (6506)
 Yokogawa Electric Corp. (6841)

Судостроение 
 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (70|12)
 Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. (7003)

Автомобильные 
 Hino Motors, Ltd. (7205)
 Honda Motor Co., Ltd. (7267)
 Isuzu Motors Ltd. (7202)
 Mazda Motor Corp. (7261)
 Mitsubishi Motors Corp. (7211)
 Nissan Motor Co., Ltd. (7201)
 Subaru Corp. (7270)
 Suzuki Motor Corp. (7269)
 Yamaha Motor Corp., Ltd. (7272)

Точные приборы 
 Citizen Watch Co., Ltd. (7762)
 Konica Minolta, Inc. (4902)
 Nikon Corp. (7731)
 Olympus Corp. (7733)
 Terumo Corp. (4543)

Другие производства 
 Dai Nippon Printing Co., Ltd. (7912)
 Toppan Inc. (7911)
 Yamaha Corp. (7951)
 Bandai Namco Holdings Inc. (7832)

Рыболовство 
 Nippon Suisan Kaisha, Ltd. (1332)
 Maruha Nichiro Holdings, Inc. (1333)

Горнодобывающие 
 Inpex Corp. (1605)

Строительные 
 Comsys Holdings Corp. (1721)
 Daiwa House Industry Co., Ltd. (1925)
 Haseko Corp. (1808)
 JGC Corporation (1963)
 Kajima Corp. (1812)
 Obayashi Corporation (1802)
 Sekisui House, Ltd. (1928)
 Shimizu Corporation (1803)
 Taisei Corporation (1801)

Торговля 
 Itochu Corp. (8001)
 Marubeni Corp. (8002)
 Mitsubishi Corporation (8058)
 Mitsui & Co., Ltd. (8031)
 Sojitz Corp. (2768)
 Sumitomo Corporation (8053)
 Toyota Tsusho Corp. (8015)

Розничная торговля 
 Aeon Co., Ltd. (8267)
 Fast Retailing Co., Ltd. (9983)
 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. (3099)
 J. Front Retailing Co., Ltd. (3086)
 Marui Group Co., Ltd. (8252)
 Seven & I Holdings Co., Ltd. (3382)
 Takashimaya Co., Ltd. (8233)

Банковское дело 
 Aozora Bank, Ltd. (8304)
 The Chiba Bank, Ltd. (8331)
 Concordia Financial Group, Ltd. (7186)
 Fukuoka Financial Group, Inc. (8354)
 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (8306)
 Mizuho Financial Group, Inc. (8411)
 Resona Holdings, Inc. (8308)
 The Shizuoka Bank, Ltd. (8355)
 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (8316)
 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Co., Ltd. (8309)

Ценные бумаги 
 Daiwa Securities Group Inc. (8601)
 Matsui Securities Co., Ltd. (8628)
 Nomura Holdings, Inc. (8604)

Страхование 
 Dai-ichi Life Holdings, Inc. (8750)
 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. (8725)
 Sompo Holdings, Inc. (8755)
 T&D Holdings, Inc. (8795)
 Tokio Marine Holdings, Inc. (8766)

Прочие финансовые услуги 
 Credit Saison Co., Ltd. (8253)
 Japan Exchange Group, Inc. (8697)
 Orix Corp. (8591)

Недвижимость 
 Mitsubishi Estate Co., Ltd. (8802)
 Mitsui Fudosan Co., Ltd. (8801)
 Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. (8830)
 Tokyo Tatemono Co., Ltd. (8804)
 Tokyu Fudosan Holdings Corp. (3289)

Железнодорожный / автобусный транспорт 
 Central Japan Railway Company (9022)
 East Japan Railway Company (9020)
 Keio Corporation (9008)
 Keisei Electric Railway Co., Ltd. (9009)
 Odakyu Electric Railway Co., Ltd. (9007)
 Tobu Railway Co., Ltd. (9001)
 Tokyu Corporation (9005)
 West Japan Railway Company (9021)

Прочий наземный транспорт 
 Nippon Express Holdings, Inc. (9147)
 Yamato Holdings Co., Ltd. (9064)

Морской транспорт 
 Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (9107)
 Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (9104)
 Nippon Yusen K.K. (9101)

Воздушный транспорт 
 ANA Holdings, Inc. (9202)

Логистика 
 Mitsubishi Logistics Corp. (9301)

Связь 
 KDDI Corp. (9433)
 Nippon Telegraph and Telephone Corp. (9432)
 NTT Data Corp. (9613)
 SoftBank Corp. (9434)
 SoftBank Group Corp. (9984)

Электроэнергия 
 Chubu Electric Power Co., Inc. (9502)
 The Kansai Electric Power Co., Inc. (9503)
 Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. (9501)

Газ 
 Osaka Gas Co., Ltd. (9532)
 Tokyo Gas Co., Ltd. (9531)

Услуги 
 Cyberagent, Inc. (4751)
 Dena Co., Ltd. (2432)
 Dentsu Inc. (4324)
 Japan Post Holdings Co., Ltd. (6178)
 Konami Holdings Corp. (9766)
 M3, Inc. (2413)
 Nexon Co., Ltd. (3659)
 Nintendo Co., Ltd. (7974)
 Racuten Group, Inc. (4755)
 Recruit Holdings Co., Ltd. (6098)
 Secom Co., Ltd. (9735)
 Toho Co., Ltd. (9602)
 Trend Micro Inc. (4704)
 Z Holdings Corp. (4689)

Родственные индексы 
Наряду с наиболее известным индексом газета Nihon Keizai Shimbun вычисляет и публикует следующие индексы:
 Nikkei 500 (Nikkei 500 Stock Average) — индекс, аналогичный Nikkei 225, но охватывающий 500 компаний первой секции Токийской фондовой биржи;
 Nikkei Stock Index 300 — среднее взвешенное по рыночной капитализации значение цен акций 300 крупнейших компаний первой секции Токийской фондовой биржи;
 Nikkei All Stock Index — среднее взвешенное по рыночной капитализации значение цен акций всех компаний, зарегистрированных на пяти крупнейших японских биржах (Токио, Осака, Нагоя, Саппоро, Фукуока), торговых площадках Hercules и Mothers (). Данный индекс учитывает выплачиваемые дивиденды;
 36 индексов по различным отраслям экономики;
 8 индексов по типам формирования инвестиционных портфелей (Nikkei Style Indices).

См. также 
 TOPIX
 Barings Bank

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Азиатские фондовые индексы
Экономика Японии